A holland AFC Ajax csapatát 1900 márciusában alapították, tehát már több mint 100 éve.

Hollandiában a profi labdarúgást az 1956/1957-es szezonban vezették be. Előtte mint minden holland csapat, úgy az Ajax is csupán hazai ellenfelekkel játszott tétmérkőzést. Első külföldi ellenfelükre 1957-ig kellett várniuk, akkor jutottak be először a BEK-be. Így azon játékosok, akik az első 57 évben szerepeltek a csapatnál, még csak hazai bajnoki vagy kupamérkőzésen léphettek pályára. Így ők jóval kevesebb tétmérkőzésen viselhették a csapat mezét, mint azok, akik már utána lettek a csapat tagjai. Közülük az örökranglistán a holland Gé van Dijk (1947-1953) éri el a legjobb helyezést, a maga 328 mérkőzésével a 17. helyen áll. Viszont a gólok számában kisebb meglepetésre a szintén holland Piet van Reenen a csúcstartó. Ő 1929 és 1942 között szerepelt az Ajaxnál és összesen 272 gólt szerzett.

Az amatőr időszakban még kicsit más volt a csapat taktikája mint amilyen utána lett. Akkor még az idősebb játékosok is többet játszottak. Ennek eredménye, hogy a legöregebb átlagéletkorú kezdőcsapatok listáján is az első három helyen 1957 előtti kezdőcsapatok vannak. Viszont a legfiatalabb kezdőcsapatokban pedig az utóbbi 20-25 év játékosai szerepelnek.

A csapat legfontosabb és legérdekesebb statisztikái a játékosokról megtalálhatók a cikkben.

A csapat "századosai" tétmérkőzéseken
Utolsó változtatás: 2023. március 12.

Ezen táblázatban a csapat története során eddig 100 (vagy annál több) tétmérkőzést lejátszott játékosok találhatóak meg. Az eddig legtöbb alkalommal pályára lépő játékos a "Mr. Ajax" becenéven ismert holland labdarúgó, Sjaak Swart.

Az eddigi legfiatalabb játékos aki elérte a 100 tétmérkőzést a csapatnál egy holland hátvéd, Matthijs de Ligt volt. Ő 2019. február 27-én érte el ezt a határt és akkor csupán 19 éves és 199 napos volt.

Az "időszak" oszlopban azt találjuk, hogy a játékos melyik évben lépett először és utoljára pályára az Ajax csapatában. Sok olyan játékos is van akik a két dátum között más csapatokban is játszottak.

A lista legújabb tagja a holland hátvéd Jurriën Timber, aki 2023. január 29-én vált századossá.

Országok szerint
Ebben a táblázatban a tétmérkőzések számát tekintve "századosi" rangot elérő játékosok szerepelnek országok szerint szétosztva. A vártnak megfelelően holland labdarúgók tartoznak legtöbben a "századosok" közé. A külföldi labdarúgók listáját pedig a dánok vezetik.

Jelenlegi keret (2022–23) 
Utolsó változtatás: 2023. március 12.

A csapat jelenlegi keretéből öten vannak – Stekelenburg, Klaassen, Tadic, Álvarez és Timber – akik már elérték a 100-as határt a tétmérkőzéseken. A táblázat alatt pedig a jelenlegi keret többi tagja látható akik már legalább 1 tétmérkőzésen pályára léptek.

A csapat "századosai" az Eredivisie-ben 
Utolsó változtatás: 2023. március 12.

Ezen a listán azon játékosok nevei szerepelnek, akik már legalább 100 mérkőzésen pályára léptek az Eredivisie 1956/1957-es szezonbeli elindulása óta a bajnoki alapszakaszokban az Ajax játékosaként. Eddig már több mint 80 játékos szerepel a listán. Ahogy a tétmérkőzéseknél, úgy a bajnoki mérkőzések ranglistájánál is jelenleg a holland Sjaak Swart áll a lista élén 463 mérkőzéssel. A dobogó másik két fokán a szintén holland Wim Suurbier és Danny Blind állnak. A csapat eddigi idegenlégiósai közül eddig a dán Søren Lerby lépett legtöbb alkalommal pályára bajnoki mérkőzésen.

A lista legújabb tagja az argentin Nicolás Tagliafico, aki 2021. november 28-án vált századossá, a csapat történetének első argentin századosaként a bajnokságban.

Országok szerint
Ezen táblázatban a minimálisan 100 Eredivisie-mérkőzésen pályára lépő játékosok szerepelnek országok szerint szétosztva. A vártnak megfelelően holland labdarúgók tartoznak legtöbben a "századosok" közé.

Jelenlegi keret (2022–23) 
Utolsó változtatás: 2023. március 12.

A jelenlegi keretben három játékos van – Stekelenburg, Klaassen és Tadić – akik már a bajnoki mérkőzéseket tekintve is elérték a 100-as határt. A táblázat alatt pedig a jelenlegi keret többi tagja látható akik már legalább 1 Eredivisie-mérkőzésen pályára léptek.

Ajax-válogatottak

Ajax-játékosok a nemzetközi tornákon
Az Ajax csapatában története során nagyon sok válogatott játékos megfordult már, sok országból. Akik a csapatban jól játszanak azok általában bekerülnek hazájuk válogatottjába és szerepelnek csapatukkal a tornákon is. A következő táblázatokban ezeket a játékosokat lehet megfigyelni. Azokat akik abban az időszakban amikor az Ajax csapatában játszottak, hazájuk felnőtt válogatottjával szerepeltek valamelyik nagy tornán. Ezen tornák közül a Világbajnokság, az Európa-bajnokság, a Nemzetek Ligája, az Afrika-kupa, a Copa América és a Konföderációs kupa azok amelyeken szerepelt Ajax-játékos.

A csapat sikeres válogatott játékosai
Itt azon játékosokat lehet látni, akik azon időszakban amikor az Ajax-nál játszottak a válogatottban is sikert értek el. Az eddigi legtöbb érmet Ruud Krol szerezte, aki 2 VB-ezüstéremmel és 1 EB-bronzéremmel rendelkezik.

Az Ajax legsikeresebb játékosai 
A következő táblázatokban a csapat azon játékosait láthatjuk, akik az eddigi legtöbb sikert érték el a csapatban.

Legtöbb Eredivisie bajnoki cím 
Ebben a részben az Ajax azon játékosai szerepelnek, akik a csapat története során az eddigi legtöbb – legalább 4 – bajnoki címet nyerték az Eredivisie-ben a csapat játékosaként.

Csapaton belül az eddigi legsikeresebb játékosok a bajnokságban Sjaak Swart és Johan Cruijff voltak, akik 8-8 bajnoki címet szereztek az Ajax játékosaként. Bajnokságon belül pedig szintén két játékos vezeti a listát. Johan Cruijff, aki az Ajax-ban szerzett 8 bajnoki címe mellett még egyet szerzett a Feyenoord játékosaként is és a dán Jan Heintze aki a PSV Eindhoven játékosaként szintén 9x volt bajnok. 

Az időszakot jelző oszlopban azt az időszakot láthatjuk, amikor a játékos első és utolsó bajnoki címét is megszerezte az Ajax csapatában.

Az Ajax legfiatalabbjai 
A következő táblázatokban az Ajax eddigi legfiatalabb játékosairól lehet néhány dolgot megtudni. A legfiatalabb debütálókról, gólszerzőkről, kezdőcsapatokról. Ezen adatok mindegyike az 1956/57-es szezon utáni időszakból valóak. Azt követően miután Hollandiában bevezették a profi labdarúgást.

A 20 legfiatalabb debütáló tétmérkőzésen 
ǃǃǃ SZERKESZTÉS ALATT ǃǃǃ

Ebben a táblázatban az Ajax valaha volt 20 legfiatalabb debütánsát láthatjuk. A csapat eddigi legfiatalabb, tétmérkőzésen pályára lépő játékosa Ryan Gravenberch

A 11 legfiatalabb debütáló az Eredivisie-ben
Ebben a táblázatban az Ajax azon eddigi 11 legfiatalabb játékosát láthatjuk akik az Eredivisieben is debütáltak. A listát Ryan Gravenberch vezeti aki csupán 16 éves és 130 napos volt amikor pályára lépett élete első bajnoki mérkőzésén, neki ez volt az első tétmérkőzése is az Ajax első csapatában.

A 20 legfiatalabb gólszerző tétmérkőzésen 
Ebben a táblázatban az Ajax történelmének 20 legfiatalabb gólszerzőjét láthatjuk akik tétmérkőzésen gólt lőttek. A jelenlegi listát Ryan Gravenberch vezeti aki 2. tétmérkőzésén 16 évesen és 133 naposan szerezte első gólját az első csapatban. A listán szereplő játékosok közül Clarence Seedorfnak kellett a legtöbb tétmérkőzésen pályára lépnie, hogy megszerezze első gólját. A 14. mérkőzésén szerezte meg első gólját.

Az "A" betű a bajnokságok után az amatőr bajnokságot jelöli, ami Hollandiában 1956/57 előtt volt.

A 25 legfiatalabb Eredivisie-debütáló góllal
Íme az Ajax eddigi 25 legfiatalabb debütáló játékosa, akik az Eredivisie-ben első pályára lépésük alkalmával gólt is szereztek.

Gólszerzésben a csapat eddigi lesikeresebb debütálója, a holland Henk Groot volt. Ő 1959. augusztus 23-án – 21 évesen és 123 naposan – egy mesterhármassal mutatkozott be a NAC Breda ellen 3:0-ra megnyert bajnoki mérkőzésen. Életkorát tekintve a teljes lista 26. helyén van.

A 25 legfiatalabb Eredivisie-gólszerző

Íme az Ajax 25 eddigi legfiatalabb játékosa akik az Eredivisieben gólt szereztek. A táblázat utolsó oszlopában azt is lehet látni, hogy hányadik bajnoki mérkőzésükön lőtték be első góljukat.

A jelenleg már több mint 20 éve listavezető Clarence Seedorfnak kilenc bajnoki mérkőzésre volt szüksége, hogy belőjje első gólját az Eredivisie-ben.

A 25 legfiatalabb debütáló tétmérkőzésen góllal
Íme az Ajax eddigi 25 legfiatalabb debütáló játékosa, akik első tétmérkőzésük alkalmával gólt is szereztek.

A 10 legfiatalabb kezdőjátékos nemzetközi kupamérkőzésen
Ebben a táblázatban az Ajax eddigi nemzetközi kupamérkőzésein pályára lépő 10 legfiatalabb kezdőjátékosát láthatjuk.

A legfiatalabb öngólszerzők
Íme az Ajax 5 legfiatalabb játékosa, akik öngólt szereztek az Eredivisie-ben. Érdekesség, hogy egyikőjük öngólja sem került vereségbe a csapatnak.

Sorozatok az Eredivisie-ben

Legtöbb bajnoki mérkőzés egymás után 
Utolsó változtatás: 2023. március 12.

Ebben a részben az Ajax azon játékosait láthatjuk akik a legtöbb alkalommal léptek pályára az Eredivisie-ben egymás után. A lista első helyén a szerb támadó Dušan Tadić áll, aki 53 év után taszította le a trónról a csapat volt holland kapusát, Gert Balst, miután 2023. január 26-án lejátszotta a 145. mérkőzését is egymás után, így az idegenlégiósok között már az Eredivisie-ben is átvette az első helyet.

Kapott gól nélküli sorozatok 

A következő táblázatban láthatjuk az Ajax azon kapusait akik az Eredivisie-ben az eddigi leghosszabb "clean sheet" sorozattal rendelkeznek. A listát a holland Heinz Stuy vezeti, aki az 1970/71-es szezonban egymás után 11 bajnoki mérkőzésen nem kapott gólt. Ezzel pedig nem csak csapaton belül tartja ezt a rekordot, hanem az Eredivisie-ben is ő a csúcstartó.

Eddig összesen 10 különböző kapusnak sikerült elérnie az 5 kapott gól nélküli mérkőzést. Őket láthatjuk a listán.

Azonos teljesítménynél időrendi sorrendben vannak írva a nevek.

Legtöbb gól egymás után 

A következő táblázatban az Ajax azon játékosait láthatjuk akik a legtöbb egymás utáni bajnoki mérkőzésen gólt szereztek. A lista első helyén a holland támadó, Dennis Bergkamp áll, aki az 1988/89-es szezonban összesen 10 egymás utáni bajnoki mérkőzésen volt eredményes.

Míg csapaton belül ő tartja a rekordot, addig a bajnoki rekordot Pierre van Hooijdonk tartja 11 mérkőzéssel a NAC Breda játékosaként, Bergkamp pedig a második helyen áll.

Eddig összesen 13 különböző játékos tudott legalább 6 egymás utáni mérkőzésen is gólt szerezni. Közülük ketten, Johan Cruijff és Marco van Basten tudták ezt két-két alkalommal is elérni.

Az Ajax legeredményesebb játékosai

Tétmérkőzéseken legalább 100 gólt szerző játékosok listája 
Utolsó váloztatásː 2023. március 12.

Az Ajax játékosai közül eddig összesen 19 labdarúgó érte el legalább a 100 gólt tétmérkőzéseken. Az eddigi legeredményesebb játékos a holland Piet van Reenen, aki 237 mérkőzésen 273 alkalommal talált a kapuba. Őt olyan sztárok követik mint Johan Cruyff, Piet Keizer, Marco van Basten, Dennis Bergkamp vagy Jari Litmanen. Jelenleg Dušan Tadić az utolsó játékos, akinek sikerült felkerülnie a listára. Neki 2023. február 19-én sikerült megszereznie a 100. gólját a Sparta Rotterdam elleni bajnoki mérkőzésen.

A 100 gólt elérő játékosok közül eddig csak egyiküknek sikerült az 1,0-es gólátlagot túllépnie és megtartania, a listát vezető Piet van Reenen-nek.

Egy tétmérkőzésen legtöbb gólt szerző játékosok
A következő táblázatban azon játékosok szerepelnek akik az Ajax története során a legtöbb gólt szerezték egy tétmérkőzésen.

Pontosabban azon tétmérkőzéseket láthatjuk, amelyeken az Ajax valamelyik játékosa legalább 5 gólt szerzett. Története során eddig összesen 26 ilyen mérkőzése volt az Ajax-nak és 19 játékosnak sikerült ezt elérnie 27 alkalommal. Ezen teljesítményt Piet van Reenen és Marco van Basten érte el legtöbbször, mindkettőjüknek 4-4 ilyen mérkőzése volt Ajax-játékosként.

Azonos gólok számát tekintve a dátum szerint történik a felsorolás.

Legtöbb gól a debütálás alkalmával tétmérkőzésen
Íme az Ajax azon játékosai akik első tétmérkőzésükön a csapatban az eddigi legeredményesebb játékosok közé tartoznak. A debütálás alkalmával eddig csupán 5 játékosnak sikerült több mint 1 gólt lőniük. Ezen listát az a Henk Groot vezeti aki debütálása alkalmával mesterhármast lőtt.

Azon játékosoknál akik ugyanannyi gólt lőttek, ott mindig a legújabb kerül a lista élére.

Kapusok

Legtöbb bajnoki mérkőzés kapott gól nélkül
Utolsó változtatás: 2023. március 12.

A következő táblázatban a csapat azon kapusai szerepelnek akiknek az Ajax-nál már legalább 1 mérkőzése volt a holland Eredivisie-ben. A ranglista pedig az olyan mérkőzések alapján van összeállítva amelyeken a kapus végig a pályán volt és nem kapott gólt. Az Eredivisie az 1956/1957-es szezonban kezdődött, amikor behozták Hollandiában a profi labdarúgást. Ekkor kapta ezt a nevet a bajnokság.

A táblázatban feltüntetett mérkőzések közé a bajnokság alapszakaszbeli és a play-off mérkőzései vannak számolva.

A rekordot jelenleg a holland Stanley Menzo tartja, aki 249 bajnoki mérkőzésen állt végig a kapuban és ezek közül összesen 109 olyan mérkőzése volt amelyen nem kapott gólt. Eddig ő az egyetlen aki túllépte a 100-as határt.

Viszont egy szintén nagy rekordot a csapat egy másik holland kapusa, Heinz Stuy tart. Jelenleg ő az a kapus aki leghosszabb ideig nem kapott gólt az Eredivisie-ben. Összesen 1.082 percen át húzta ki kapott gól nélkül az 1970/1971-es szezonban.

A harmadik oszlopban az Ajax-nál töltött első és utolsó év szerepel, de van olyan kapus aki az évek között más csapatban is játszott. A negyedik oszlopban a kapusok összes bajnoki mérkőzése (alapszakasz + play-off) látható melyet az Ajax-ban játszottak és végig a pályán voltak. Az ötödik oszlopban azon mérkőzések száma látható amikor nem kaptak gólt. Az utolsó oszlopból pedig azt tudhatjuk meg, hogy az összes mérkőzésük hány százalékán nem kaptak gólt.

Legtöbb kapott gól nélküli mérkőzés egy szezonban 

A következő táblázatban az Ajax azon kapusait láthatjuk akik eddig a legtöbb kapott gól nélküli bajnoki mérkőzéssel rendelkeznek egy Eredivisie-szezonban. Azon kapusok kerültek fel a listára akik legalább 15 mérkőzésen nem kaptak gólt egy bajnoki szezonban. Eddig összesen 9 kapusnak sikerült ez.

A rekordot a holland Heinz Stuy tartja, aki az 1972/73-as szezonban mind a 34 bajnoki mérkőzésen pályára lépett és összesen 22 mérkőzésen nem kapott gólt. Azon kapusok közül akik legalább 10 bajnoki mérkőzésen pályára léptek egy szezonban, magasan a legjobb védési mutatóval a szintén holland Remko Pasveer rendelkezik. Ő a 2021/22-es szezonban egy sérülés miatt csupán 20 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, de összesen 17 mérkőzésen, vagyis a mérkőzéseinek 85%-án nem kapott gólt.

Tonny van Leeuwen-kupɑ
Tonny van Leeuwent tartották az egyik legjobb holland kapusnak a 70-es évek elején. Akkor az FC Groningen játékosa volt. Hollandiában róla nevezték el ezt a kupát, amit a bajnokság legkevesebb gólt kapó kapusának ítélnek meg. A kupát 1971/72 és 1986/87 között mindig megítélték de aztán 30 évre leállt. A 2016/17-es szezonban élesztették fel újra és ekkor nyerte meg André Onana. Az Ajax csapatának eddig 2 kapusa kapta meg ezt a díjat.

Íme az Ajax eddigi kapusai akik megkapták ezt a díjat:

Ajax-kezdőcsapatok átlagéletkora
Az Ajax hosszú története során nagyon sok különböző felállítású kezdőcsapat játszott már mivel nagyon sok játékos viselte már a csapat mezét. A következő táblázatokban azt lehet megnézni, hogy ezen sok játékos által pályára küldött kezdőcsapatok közül melyik volt a 10 legfiatalabb és legöregebb átlagéletkorú kezdőtizenegy.

 Zöld szin = GYŐZELEM
 Sárga szin = DÖNTETLEN
 Piros szin = VERESÉG

Az eddigi legfiatalabb kezdőcsapatok tétmérkőzésen
Íme az Ajax eddigi 10 legfiatalabb átlagéletkorú és különböző összeállítású kezdőcsapata.

Az eddigi legöregebb kezdőcsapatok tétmérkőzésen
Íme az Ajax eddigi 10 legöregebb átlagéletkorú és különböző összeállítású kezdőcsapatai.

Az Ajax-díjak nyertesei 
Íme a szezonok végén kiosztott csapaton belüli díjak nyertesei:

Gólkirályok

Az Ajax gólkirályai az élvonalban 
A holland labdarúgó-bajnokság első osztályában – a 2021–2022-es szezont is beleértve – az Ajax csapatából eddig 22 alkalommal került ki a legtöbb gólt lövő játékos, így az amszterdamiak vezetik az örökranglistát. A második helyen a PSV Eindhoven csapata áll, ahonnan eddig 19 alkalommal nyerte el játékos a gólkirályi címet.

Csapaton belüli gólkirályok az élvonalban 
Ebben a táblázatban azt lehet megnézni, hogy az Ajax-nak ki volt a legeredményesebb játékosa minden egyes – élvonalban eltöltött – szezonban.
Az első oszlopban a bajnoki gólok láthatóak, a második oszlopban pedig az összes gól amit abban az idényben szerzett.

Amatőr bajnokság

Eredivisie (1956 – )
A vastagon betűvel írt játékosok gólkirályok is voltak a bajnokságban.

 Az 1958/59-es szezonban, Wim Bleijenberg és Piet van der Kuil ugyanannyi gólt lőttek a bajnokságban, viszont Van der Kuil több gólt lőtt összesen.
 Az 1969/70-es szezonban, Johan Cruijff és Dick van Dijk ugyanannyi gólt lőttek a bajnokságban, viszont Cruijff több gólt lőtt összesen.
 Az 1988/89-es szezonban, Dennis Bergkamp és Stefan Pettersson ugyanannyi gólt lőttek a bajnokságban és összesen is.
 Az 1996/97-es szezonban, Patrick Kluivert és Jari Litmanen ugyanannyi gólt lőttek a bajnokságban és összesen is.
 Az 1998/99-es szezonban, Jari Litmanen és Benni McCarthy ugyanannyi gólt lőttek a bajnokságban, viszont Litmanen lőtt több gólt összesen.
 A 2004/05-es szezonban, Ryan Babel és Wesley Sneijder ugyanannyi gólt lőttek a bajnokságban, viszont Sneijder lőtt több gólt összesen.
 A 2005/06-os szezonban Klaas-Jan Huntelaar úgy lett gólkirály, hogy a szezon első felét az SC Heerenveen csapatánál játszotta (17 bajnoki gól) és a szezon második felét pedig az AFC Ajaxnál (16 bajnoki gól).
 A 2013/14-es szezonban Davy Klaassen és Kolbeinn Sigthórsson lettek a csapat bajnokságon belüli gólkirályai 10-10 góllal, de az egész szezonban Lasse Schøne szerezte a legtöbb gólt (14 gólt).
 A 2019/20-as szezonban, Quincy Promes és Dušan Tadić ugyanannyi gólt lőttek az összes tétmérkőzés során, viszont Promes lőtt több gólt a bajnokságban.

Egy szezonon belül több mint 40 gól
Íme azon játékosok akik a csapat történetében egy szezonon belül több mint 40 gólt szereztek. Eddig még csupán 4 játékos volt erre a teljesítményre képes.

Jubileumi gólok szerzői az Eredivisie-ben
Első alkalommal az Ajax csapata érte el az Eredivisie-ben a lőtt góloknál az 5000-es számot.

A következő táblázatban az Ajax minden ezredik góljának a szerzőjét és időpontját lehet megtalálni és azt, hogy melyik mérkőzésen esett ez a jubileumi gól. Itt csupán az alapszakaszban szerzett gólok vannak figyelembe véve, a play off-ban szerzett gólok nincsenek beleszámolva.

Top 25 játékos vásárlás / eladás 
utolsó változtatás: 2023. február 01.

Ebben a két táblázatban azt lehet megnézni, hogy az Ajax-nak kik az eddigi 25 legdrágább igazolásai és melyik 25 játékost adták el eddig a legdrágább áron.

A táblázatban levő árak bónuszmentesek.

A 3 legnagyobb haszon és veszteség egy játékosból
Íme azon 3-3 játékos neve a csapat eddigi történetéből akiket a vételi árukhoz képest a legjobb és legrosszabb áron tudtak eladni. Tehát akik eladásán a legtöbbet kerestek és legtöbbet buktak.

Az árak euróban vannak megadva.

Jegyzetek 

AFC Ajax
Labdarúgással kapcsolatos listák